Bersagliere était le nom de destroyer de la marine italienne et peut faire référence à :
 Le destroyer Bersagliere (1906), un destroyer de classe Soldato lancé en 1906 et mis au rebut en 1923.
 Le destroyer Bersagliere (1938), un destroyer de classe Soldati lancé en 1938 et coulé en 1943.